Чхаїдзе () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Омар Чхаїдзе (* 1944) — грузинський художник.
 Сергій Чхаїдзе (1919—1971) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.

Грузинські прізвища